Morini ima više značenja:
 Morini, Mantua
 Morini, Rieti
 Morini, Verona